Pollinger ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Pollinger (1844–1910), Schweizer Bergsteiger und -führer 
 Franz Ignaz Pollinger, österreichischer Maler
 Johann Pollinger (1866–1934), deutscher Politiker und Landwirt
 

Siehe auch:
 Polling
 Pölling
 Bollinger